Владимир Барятинский:
 Барятинский, Владимир Анатольевич (1843—1914) — русский генерал от инфантерии, генерал-адъютант, состоявший обер-гофмейстером при дворе вдовствующей императрицы Марии Федоровны.
 Барятинский, Владимир Владимирович (1874—1941) — русский публицист, драматург и писатель.
 Барятинский, Владимир Иванович (1817—1875) — русский генерал-лейтенант, генерал-адъютант, обер-шталмейстер, президент придворной конюшенной конторы.